Niemcy:
 Goldene Aue – kraina w Turyngii i Saksonii-Anhalt
 Goldene Aue – gmina związkowa w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Mansfeld-Südharz